Bayou Vista kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bayou Vista (Louisiana)
Bayou Vista (Texas)